Центральный район — административно-территориальная единица:

 Центральный экономический район России
 Центральный район (Барнаул)
 Центральный район (Волгоград)
 Центральный район (Воронеж)
 Центральный район (Гомель)
 Центральный район (Днепр)
 Центральный район (Калининград)
 Центральный район (Кемерово)
 Центральный район (Красноярск)
 Центральный район (Мариуполь)
 Центральный район (Минск)
 Центральный район (Могилёв)
 Центральный район (Набережные Челны)
 Центральный район (Николаев)
 Центральный район (Новокузнецк)
 Центральный район (Новороссийск)
 Центральный район (Новосибирск)
 Центральный район (Омск)
 Центральный район (Оренбург)
 Центральный район (Рига)
 Центральный район (Санкт-Петербург)
 Центральный район (Сочи)
 Центральный район (Старый Оскол)
 Центральный район (Тверь)
 Центральный район (Тольятти)
 Центральный район (Тула)
 Центральный район (Тюмень)
 Центральный район (Хабаровск)
 Центральный район (Челябинск)
 Центральный район (Чита)
 Центральный район (Симферополь)

Упразднённые и переименованные 
 Центральный район (Калмыцкая АССР) — существовал в 1962—1963 годах.
 Центральный район (Калуга) — упразднён в 1956 году.
 Центральный район (Комсомольск-на-Амуре) — упразднён в 1956 году.
 Центральный район (Курган) — существовал в Кургане 1955—1956 годах.
 Центральный район (Петропавловск) — существовал в 1943—1948 годах.
 Центральный район (Смоленск) — существовал в 1956—1957 годах.
 Центральный район (Уссурийск)
 Центральный район (Чимкент) — существовал в 1945—1948 годах.
 Центральный район (Чукотский автономный округ) — существовал в мае — ноябре 2008 года.

См. также 
 Центр
 Сентро
 Сентер
 Сентре
 Даунтаун